Chorley kan syfta på:

 Chorley District – ett distrikt i Lancashire, England
 Chorley – en stad i Lancashire, England
 Chorley, Shropshire – en ort i Shropshire (distrikt), Shropshire, England
 Chorley, Staffordshire – en ort i Staffordshire, England
 Chorley, Wilmslow West and Chorley – en civil parish i Cheshire, England
 Chorley, Wrenbury – en ort och civil parish i Cheshire, England